Notidobiella är ett släkte av nattsländor. Notidobiella ingår i familjen krumrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Krumrörsnattsländor
Notidobiella